Az 1991–1992-es magyar férfi röplabdabajnokság a negyvenhetedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennyolc csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-18. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-6. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 7-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 7-12. helyért, míg a B csoport 3-8. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 13-18. helyért.

A Kapos Volán új neve Kaposvári Somogy SC lett.
A Szegedi Építők új neve Papiron SC Szeged lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–6. helyért 
1–6. helyért: Kaposvári Somogy SC–Papiron SC Szeged 3:0, 3:2 és Tungsram SC–Csepel SC 3:2, 2:3, 3:1 és Nyíregyházi VSC-BIM Trade–Fabulon-Vasas SC 3:0, 1:3, 3:0

Elődöntő: Kaposvári Somogy SC–Nyíregyházi VSC-BIM Trade 3:2, 0:3, 3:2, 0:3, 3:2 és Papiron SC Szeged–Tungsram SC 3:0, 3:2, 3:0

Döntő: Kaposvári Somogy SC–Papiron SC Szeged 3:2, 0:3, 3:0, 0:3, 3:1

3. helyért: Tungsram SC–Nyíregyházi VSC-BIM Trade 1:3, 0:3, 0:3

5. helyért: Fabulon-Vasas SC–Csepel SC 3:2, 3:2

7–12. helyért

13–20. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1993

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag